Ingress kan syfta på:

 Ingress – inledningsstycket till en längre text
 Ingress (astronomi) – kan också avse solens inträde i en ny stjärnbild och början på en Merkurius- eller Venuspassage
 Ingress (rättsakt) – inledningen av en europeisk rättsakt
 Ingress (spel) – ett mobilspel utvecklat av det amerikanska företag Niantic
 Ingress Media – ett tidningsbolag i Mellansverige